Silenos ist:

 Silenos, eine Gottheit der griechischen Mythologie
 Silenos von Kaleakte, griechischer Historiker im 3./2. Jahrhundert v. Chr.
 Silenos (Glossograph), griechischer Glossograph im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Silenos (Tragiker), griechischer Tragiker im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Silenos von Chios, griechischer Mythograph